

Sigle 
 Japan Railways Group – ferrovie giapponesi

Codici 
 JR – codice vettore IATA di Aero California

Letteratura 
 JR – romanzo del 1975 di William Gaddis

Persone 
 JR – pseudonimo dell'artista di strada francese Jean Réné (nato a Parigi il 22 febbraio 1983)

Televisione 
 John Ross "J.R." Ewing – protagonista della serie televisiva Dallas

Modellismo 
 Japan Remote Control Co. azienda di elettronica e modellismo

Altro 
 Jr. – abbreviazione di junior